Jméno a příjmení Damien Perquis nosí tito lidé:

 Damien Perquis (1984) – polský fotbalový obránce a reprezentant 
 Damien Perquis (1986) – francouzský fotbalový brankář